Fractionnement est un nom commun qui peut désigner :
 Fractionnement (chimie), un procédé de chimie.
 Fractionnement cellulaire, un procédé permettant d'isoler les différentes population d'organites d'une cellule et de les étudier.
 Fractionnement du sang, un procédé permettant de séparé le sang en ses composants.
 Fractionnement (spéléologie), une technique d'équipement en spéléologie.
 , un découpage administratif à vocation urbanistique dans les pays de culture hispanique.

Notes et références